

Zandvoort, station balnéaire de la Hollande-Septentrionale
 Circuit de Zandvoort, circuit de course automobile situé sur le territoire de cette ville
 Zandvoort, ancien hameau de la commune de Veere, en Zélande
 Buttinge en Zandvoort, ancienne commune zélandaise, aujourd'hui rattachée à Veere

Toponyme indiquant un gué aux Pays-Bas